

Persone 
 Alberto e Gianni Tirelli (...–...) (...–...) – duo musicale italiano attivo dal 1973 al 1988
 Francesco Tirelli (1719-1792) – abate italiano
 Giuseppe Tirelli (1813-1887) – politico italiano
 Leonio Tirelli (1904–...) – calciatore italiano
 Luigi Tirelli (1894-1974) – agronomo italiano
 Marianna Tirelli (1891-1970) – collezionista d'arte e scrittrice italiana
 Mario Tirelli (XVIII secolo–XIX secolo) – accademico, professore universitario e religioso italiano
 Roberto Tirelli (1938) – scultore italiano
 Umberto Tirelli (1928-1990) – costumista italiano
 Umberto Tirelli (1871-1954) – disegnatore italiano
 Zurga Tirelli (1897–...) – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Palazzo Tirelli